KV kan syfta på:

 KV – radiofrekvenser mellan 3 MHz och 30 MHz, se Kortvåg
 KV – tysk förkortning för en katalog över Wolfgang Amadeus Mozarts verk, se Köchelförteckningen
 KV konstskola – en fristående konstskola i Göteborg med Folkuniversitetet som huvudman
 KV – våningsplan som ligger under markytan, se källarvåning 
 KV-1 – en tung sovjetisk stridsvagn under andra världskriget 
 KV-2 – en tung sovjetisk stridsvagn under andra världskriget
 kV – en härledd SI-enhet för elektrisk spänning, se kilovolt
KV – Kriminalvården, ett statligt verk som handhar svensk kriminalvård